Scheduler (englisch für „Planer, Disponent“) steht für:

 Scheduler (Datenbank), verwaltet Schreib- und Lesezugriffe
 Prozess-Scheduler, regelt die zeitliche Ausführung mehrerer Prozesse in Betriebssystemen
 Netzwerk-Scheduler, regelt die Reihenfolge von Datenpaketen in einem Puffer
 Festplatten-Scheduler, regelt die Abfolge von Lese- und Schreibaufträgen in Betriebssystemen

Siehe auch:
 Scheduled Tribes (registrierte Stammesgemeinschaften in Indien)
 Scheduled Castes (sozial benachteiligte Gruppen in Indien)
 Scheduled Monument (geschützte archäologische Stätte im Vereinigten Königreich)
 Schedule (Transaktionsverarbeitung)
 Scheduling (Ablaufplanung)